

События 
 Консулы Марк Эмилий Лепид (патриций) и Марк Публиций Маллеол (плебей). Плебейский трибун Гай Фламиний.
 Огромное войско кельтов неожиданно двинулось на юг. По всей Италии начались военные приготовления. Несогласия среди кельтов дали римлянам возможность сосредоточить силы.
 Ашока увлёкся буддизмом и отошёл от государственных дел. Он свергнут после дворцового переворота. Начало войны между его наследниками.
 Конец 230-х годов — Арат начал тревожить аркадян, разоряя земли, пограничные с ахейскими.

Родились 
 Сян Юй — китайский генерал, возглавивший движение князей против династии Цинь.

Скончались 
 Ашока — правитель империи Мауриев.
 Клеанф — греческий философ-стоик, представитель Ранней (Древней) Стои.

См. также